Ill Manors (zapis stylizowany: ill Manors) – brytyjski film kryminalny w reżyserii Bena Drewa (2012)
 Ill Manors (zapis stylizowany: ill Manors) – album muzyczny Plan B, zawierający ścieżkę dźwiękową do filmu o tym samym tytule (2012)